Kikół steht für:

 Gmina Kikół, Landgemeinde im Powiat Lipnowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Kikol ist der Familienname folgender Personen:

 Larissa Kikol (* 1986), deutsche Kunstwissenschaftlerin, Kunstkritikerin und Autorin